Bassar peut désigner :
 la préfecture de Bassar au Togo et Bassar sa ville principale ;
 Bassar, un village du Sénégal.